Basma peut désigner :

Toponyme 
 Basma, une localité située dans le département de Barsalogho du Burkina Faso
, une commune du district de Haïfa en Israël.

Patronyme 
 Christer Basma, footballeur norvégien ;
 Muhsen Basma, arbitre de football syrien.

Prénom 
Basma (en ) est un prénom d'origine arabe qui signifie sourire, joie, bonheur. Il est notamment porté par :
 La princesse  (1951-), sœur de l'ancien roi de Jordanie Hussein bin Talal ;
 Basma El Euchi, actrice tunisienne ;
 Basma Jebali (1975-), femme politique tunisienne ;
  (1976-), actrice égyptienne ;
 Bassma Kodmani (1958-), politologue syrienne.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Prénom féminin
Prénom arabe